Ла Леј дел Монте има више значења:

 Ла Леј дел Монте (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Леј дел Монте (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леј дел Монте (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Леј дел Монте (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику